Let Me – singolo di Elvis Presley del 1956
 Let Me – singolo di Pat Green del 2008
 Let Me – singolo di Zayn del 2018